USS Wyoming — кораблі ВМС США. Перший корабель названий на честь Долини Вайомінг у Пенсільванії, решта -  на честь штату Вайомінг.

 USS Wyoming (1859) — гвинтовий шлюп, брав участь в громадянській війні в США. Проданий у 1892 році.
 USS Wyoming (BM-10) — монітор типу «Арканзас». На службі протягом 1902-1939 років.
 USS Wyoming (BB-32) — лінійний корабель однойменного типу. На службі протягом 1912-1947 років, після чого зданий на брухт.
 USS Wyoming (SSBN-742) — підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1996 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни